BPI pode ser:

 Banco Português de Investimento - banco comercial português
 British Phonographic Industry - indústria musical britânica
 Biblioteca Pública Independente
 Bank of the Philippine Islands - banco comercial filipino

Desambiguação